Зориктуев — бурятские фамилия. Известные носители:
 Зориктуев, Борис Жамьянович (1949) — советский боксёр.
 Зориктуева, Марта Цыреновна (1949) — российская актриса.